Gerthe ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Gerthe (1876–1953), deutsch-schweizerischer Architekt

Gerthe steht für:

 Gerthe (Bochum), einen Ortsteil von Bochum

Siehe auch:

 Gerte
 Gaerte
Gerth